ISO 3166-2:JP — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Японии.
Стандарт охватывает 47 префектур Японии. Каждый геокод состоит из двух частей: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Японии — JP и дополнительного числа, записанных через дефис. Дополнительный код образован двухсимвольным числом. Номера для префектур приближены к порядку в соответствии с их географическим положением с севера на юг. Геокоды префектур являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — JP, присвоенного Японии в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Японии 

Геокоды 47 префектур административно-территориального деления Японии.

Геокоды пограничных Японии государств 
 Россия — ISO 3166-2:RU (на севере (морская граница)),
 Китай — ISO 3166-2:CN (на западе (морская граница)),
 Северная Корея — ISO 3166-2:KP (на западе (морская граница)),
 Южная Корея — ISO 3166-2:KR (на западе (морская граница)).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Японии

Ссылки 
 Геокоды Японии 

2:JP
Префектуры Японии